Neola ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Neola (Iowa)
 Neola (Kansas)
 Neola (Missouri)
 Neola (Pennsylvania)
 Neola (Utah)
 Neola (West Virginia)